Isola Južnyj – isola dell'arcipelago di Novaja Zemlja, nel nord della Russia
 Isola Južnyj – isola dell'arcipelago di Severnaja Zemlja, nel nord della Russia, situata lungo la costa meridionale dell'isola Bolscevica; è bagnata dal Mare di Kara
 Isola Južnyj – isola dell'arcipelago di Severnaja Zemlja, nel nord della Russia, situata lungo la costa settentrionale dell'isola Bolscevica; è bagnata dal Mare di Laptev